Ок-Хилл, Окхилл (: ) — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — городок в Алабаме.
  — поселение в Виргинии.
 Ок-Хилл — город в Западной Виргинии.
  — город в Канзасе.
  — деревня в Огайо.
  — город в Теннесси.
  — поселение в Техасе.
  — город во Флориде.

Прочие страны
  — деревня в графстве Сомерсет, Англия.

Исторические дома 
  — в Виргинии, пос. .
  — в Виргинии, пос. .
  — в Виргинии, пос. .
  — в Джорджии.
 Ок-Хилл — в Огайо.

Корабли ВМФ США 
  — большой десантный корабль, в строю с 1944 по 1969 г.
  — большой десантный корабль, в строю с 1996 г.

Образование 
  — консервативно-евангельская семинария в Лондоне.
  —  римско-католическая школа в г.  (Новый Южный Уэльс, Австралия).
  — ряд учебных заведений.

Прочее 
  — ряд кладбищ.
  — ряд памятников культуры.

См. также 
 Ок и Хилл
 Ок-Хиллз